Siatkówka halowa jako dyscyplina olimpijska zadebiutowała podczas igrzysk olimpijskich w 1964 roku, a od igrzysk w Atlancie również plażowa odmiana tej dyscypliny jest w programie tej wielkiej imprezy.

Jak wcześniej zostało wspomniane siatkówka została włączona w 1964, lecz o włączeniu do igrzysk olimpijskich zadecydowano siedem lat wcześniej. W 1957 roku w bułgarskiej Sofii podczas 53. specjalnej sesji MKOL-u ogłoszono o wejściu tej dyscypliny.

Dzieje piłki siatkowej na IO 
Historia piłki siatkowej na letnich igrzyskach olimpijskich sięga roku 1924, kiedy na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu była sportem pokazowym. Po powstaniu w 1947 roku Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) rozpoczął się proces włączania piłki siatkowej do sportów olimpijskich. Decyzję o wejściu tej dyscypliny ogłoszono 24 września 1957 roku w bułgarskiej Sofii podczas 53. specjalnej sesji MKOl-u. W 1961 roku zdecydowano, że turniej siatkarski rozegrany zostanie na najbliższych igrzyskach (początkowo rozegrany miał być tylko turniej mężczyzn, jednak pod naciskiem Japończyków zdecydowano o rozegraniu również turnieju kobiet).

Piłka siatkowa zadebiutowała w 1964 roku na XVIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów męskich i 6 drużyn żeńskich. Pierwszymi mistrzami olimpijskimi zostały reprezentacje Związku Radzieckiego (mężczyźni) i Japonii (kobiety).

Medaliści siatkówki halowej na IO

Zestawienie uczestników siatkówki halowej na IO

Afryka

Ameryka Południowa

Ameryka Północna

Azja i Oceania

Europa

Mecze reprezentacji Polski

Zestawienie medalistów siatkówki halowej na IO

Kobiety

Mężczyźni

Medaliści siatkówki plażowej na IO

Kobiety

Mężczyźni

Zestawienie łączne medalistów piłki siatkowej na IO